FK Avanhard Kramatorsk (ukrajinsky: Футбольний клуб «Авангард» Краматорськ) je ukrajinský fotbalový klub sídlící v Kramatorsku. Klub byl založen v roce 1955. V roce 2014 byl klub z důvodů nepokojů v Donbasu vyloučen z ukrajinské asociace a následně dočasně rozpuštěn. Obnoven byl v roce 2015 po ukončení bojů v oblasti samotného města.

Své domácí zápasy klub odehrává na stadionu Avanhard s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1936 – Zavod im. Ordžonikidze Kramatorsk (Zavod imeni Ordžonikidze Kramatorsk)
 1939 – FK Avanhard Kramatorsk (Futbolnyj klub Avanhard Kramatorsk)
 1992 – FK Donbaskraft Kramatorsk (Futbolnyj klub Donbaskraft Kramatorsk)
 1995 – FK Avanhard Kramatorsk (Futbolnyj klub Avanhard Kramatorsk)
 1998 – FK VVS Kramatorsk (Futbolnyj klub VVS Kramatorsk)
 2000 – FK Avanhard Kramatorsk (Futbolnyj klub Avanhard Kramatorsk)
 2021 – FK Kramatorsk (Futbolnyj klub Kramatorsk)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Kramatorsk, Avanhard
Kramatorsk, Avanhard